Klüber ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Klüber (1948–2014), Präsident des Rhönklubs
 Friedrich von Klüber (1833–1908), preußischer Generalmajor
 Friedrich Adolf Klüber (1793–1858), Oberbürgermeister von Düsseldorf und badischer Politiker
 Hans Klüber (1902–1981), Oberbürgermeister und Kulturdezernent der Stadt Ludwigshafen
 Harald von Klüber (1901–1978), deutscher Astronom
 Hermann-Josef Klüber (* 1956), deutscher Jurist
 Jens Klüber (* 1967), deutscher Filmeditor
 Johann Ludwig Klüber (1762–1837), Jurist, Staatsrechtslehrer
 Otto Klüber (1895–1953), deutscher Konteradmiral
 Paul Klüber (1904–1944), deutscher Maler
 Robert von Klüber (1873–1919), Offizier der Preußischen Armee und der Reichswehr
 Theodor Klüber (1905–1982), deutscher Unternehmer